Guérard oder Guerard steht für:

 Guérard, eine Gemeinde in der Nähe von Paris, Frankreich

Personen:
 Albert Léon Guérard (1880–1959), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler und Universitätsprofessor
 Amédée Guérard (1824–1898), französischer Maler
 Benjamin Guerard (1740–1788), US-amerikanischer Politiker
 Bernhard von Guérard (1771 oder 1776–1836), deutsch-österreichischer Porträt- und Miniaturmaler
 Eugene von Guerard (1811–1901), Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Franz von Guérard (1868–1951), deutscher Verwaltungsbeamter
 Jean Guérard (17. Jhd.), Kartograph
 Justine Guérard (* 1994), französische Triathletin
 Michel Guérard des Lauriers (1898–1988), französischer Theologe
 Michel Guérard (* 1933), französischer Koch und einer der Erfinder der Nouvelle Cuisine
 Nicolas Guérard (* um 1648; † 1719), französischer Radierer, Kupferstecher und Verleger
 Theodor von Guérard (1863–1943), deutscher Politiker

Sonstiges:
 Von Guerard Creek, Fluss im Viktorialand, Antarktika
 Von-Guerard-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika